BZY – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Bălți-Leadoveni (Moldavia)
 bzy – codice ISO 639-3 della lingua obanliku